Franciaország
Sainte-Geneviève, település Aisne megyében
Sainte-Geneviève, település Manche megyében
Sainte-Geneviève, település Meurthe-et-Moselle megyében
Sainte-Geneviève, település Oise megyében
Sainte-Geneviève, település Seine-Maritime megyében